Chisumulu Island är en ö i Malawi.   Den ligger i distriktet Likoma District och regionen Norra regionen, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Lilongwe. Arean är  kvadratkilometer. 

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Öar i Norra regionen (Malawi)
Öar i Malawi större än 2 kvadratkilometer